Грегор Урбас (; род. 20 ноября 1982 года в Есенице, Словения) — словенский фигурист выступавший в одиночном разряде. Он — десятикратный чемпион Словении (подряд с 2001 по 2010 год). В 2002 году Грегор занял 6-е место на чемпионате мира среди юниоров, и этот результат остаётся лучшим результатом словенских фигуристов на чемпионатах проводимых ИСУ по сей день.

На чемпионатах Европы и мира занимал преимущественно невысокие места. Однако, в 2005 году, на турнире «Мемориал Карла Шефера», который являлся квалификационным для Олимпиады в Турине, смог занять второе место и принял участие в играх (29-е, предпоследнее, место).

В 2009 году, заняв на чемпионате мира 21-е место, он завоевал для Словении одно место в мужском одиночном катании на Олимпиаду в Ванкувере. На Олимпиаде стал 27-м.

Лучшим его результатом на международной арене было шестое место на Универсиаде в 2007 году.

Спортивные результаты

Результаты после 2002 года

Результаты до 2002 года 

 J = юниорский уровень; QR = квалификационный раунд

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1998
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1999
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2000
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2001
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2006 — одиночное катание (мужчины)

Ссылки 

 Официальный сайт Г.Урбаса
 

Родившиеся в Есенице
Фигуристы Словении
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2010 года